El término corazones es el plural de corazón. También puede referirse a:

 Corazones, un álbum de la banda chilena Los Prisioneros.
 Corazones, un álbum de Mikel Erentxun.
 «Corazones», canción de Ana Torroja y Miguel Bosé incluida en el álbum del año 2000, Girados en concierto.
 Corazones, uno de los cuatro naipes de la baraja francesa.
 Corazones, un juego de naipes.
 Playa Corazones, una playa chilena.
 Corazones el nombre común de la planta Briza media.